As eleições autárquicas de 2017 serviram para eleger os diferentes órgãos do poder local autárquico do concelho da Guarda.

O Partido Social Democrata, que concorreu sozinho desta vez e com Álvaro Amaro novamente como candidato, obteve o seu melhor resultado de sempre no concelho beirão. O PSD conseguiu mais de 60% dos votos e 5 vereadores.

O Partido Socialista, com Eduardo Brito como candidato, ficou longe de recuperar uma autarquia que foi socialista desde 1976 até 2013 e ficou-se pelos 23% e 2 vereadores.

Por fim, destacar o fraco resultado do CDS - Partido Popular, que rompeu a coligação com o PSD, ficando-se pelos 6% dos votos. As outras candidaturas obtiveram resultados de pouca relevância.

Listas e Candidatos

Resultados Oficiais 
Os resultados nas eleições autárquicas de 2017 no concelho da Guarda para os diferentes órgãos do poder local foram os seguintes:

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Resultados por Freguesia

Câmara Municipal

Adão

Aldeia do Bispo

Aldeia Viçosa

Alvendre

Arrifana

Avelãs da Ribeira

Avelãs de Ambom e Rocamondo

Benespera

Casal de Cinza

Castanheira

Cavadoude

Codesseiro

Corujeira e Trinta

Faia

Famalicão

Fernão Joanes

Gonçalo

Gonçalo Bocas

Guarda

Jarmelo (São Miguel)

Jarmelo (São Pedro)

João Antão

Maçainhas

Marmeleiro

Meios

Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro

Panoias de Cima

Pega

Pera do Moço

Porto da Carne

Pousade e Albardo

Ramela

Rochoso e Monte Margarida

Santana da Azinha

Sobral da Serra

Vale de Estrela

Valhelhas

Velas

Videmonte

Vila Cortês do Mondego

Vila Fernando

Vila Franca do Deão

Vila Garcia

Assembleia Municipal

Adão

Aldeia do Bispo

Aldeia Viçosa

Alvendre

Arrifana

Avelãs da Ribeira

Avelãs de Ambom e Rocamondo

Benespera

Casal de Cinza

Castanheira

Cavadoude

Codesseiro

Corujeira e Trinta

Faia

Famalicão

Fernão Joanes

Gonçalo

Gonçalo Bocas

Guarda

Jarmelo (São Miguel)

Jarmelo (São Pedro)

João Antão

Maçainhas

Marmeleiro

Meios

Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro

Panoias de Cima

Pega

Pera do Moço

Porto da Carne

Pousade e Albardo

Ramela

Rochoso e Monte Margarida

Santana da Azinha

Sobral da Serra

Vale de Estrela

Valhelhas

Velas

Videmonte

Vila Cortês do Mondego

Vila Fernando

Vila Franca do Deão

Vila Garcia

Juntas de Freguesia

Adão

Aldeia do Bispo

Aldeia Viçosa

Alvendre

Arrifana

Avelãs da Ribeira

Avelãs de Ambom e Rocamondo

Benespera

Casal de Cinza

Castanheira

Cavadoude

Codesseiro

Corujeira e Trinta

Faia

Famalicão

Fernão Joanes

Gonçalo

Gonçalo Bocas

Guarda

Jarmelo (São Miguel)

Jarmelo (São Pedro)

João Antão

Maçainhas

Marmeleiro

Meios

Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro

Panoias de Cima

Pega

Pera do Moço

Porto da Carne

Pousade e Albardo

Ramela

Rochoso e Monte Margarida

Santana da Azinha

Sobral da Serra

Vale de Estrela

Valhelhas

Velas

Videmonte

Vila Cortês do Mondego

Vila Fernando

Vila Franca do Deão

Vila Garcia 

G
Autarquicas 2017